Národní osvobozenecká armáda je název vojenské organizace v několika zemích:

Národní osvobozenecká armáda (Kolumbie)
Národní osvobozenecká armáda (Bolívie)
Národní osvobozenecká armáda (Makedonie)